

Anno 
 838 o 838 a.C.

Codici 
 838 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dayton, nella Contea di Montgomery (Virginia), degli USA

Matematica 
 838 – numero